Бэла Анатольевна Денисенко (род. 26 января 1941, Канск, Красноярский край, РСФСР, СССР) — советский и российский учёный и политический деятель, народный депутат РСФСР и России, заместитель министра здравоохранения РСФСР, первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации, депутат Государственной Думы РФ первого созыва, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Окончила Красноярский государственный медицинский институт. Русская. В 1965—1969 работала цеховым врачом на заводе комбайнов в Красноярске.

В 1966—1968 — клинический ординатор, в 1968—1970 — аспирант кафедры терапии № 2, в 1970—1977 — ассистент, в 1977—1978 — доцент кафедры кардиологии, в 1978—1979 — старший научный сотрудник, в 1979-85 — доцент кафедры кардиологии, в 1985-89 — заведующая кафедрой терапии № 1, в 1989-90 — заведующая Объединённой кафедрой терапии, научный руководитель клиники терапии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей.

В 1987 году разработала новые методы диагностики инфаркта миокарда правого желудочка, защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора медицинский наук (1988)
Состояла в КПСС — но, поддержав Бориса Ельцина и идею новой России, вышла из её рядов. 

С 1990 по 1992 год работала в министерстве здравоохранения РСФСР, позже в министерстве здравоохранения Российской Федерации, была заместителем министра здравоохранения РСФСР по науке, образованию и кадрам, первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации.

С 1990 по 1993 год — народный депутат РФ от Новокузнецкого округа № 437, член Верховного Совета РФ, член комитета по охране здоровья. Участвовала в создании депутатской группы «Демократическая Россия» и парламентской фракции «Радикальные демократы», став одним из её координаторов. Избиралась членом Координационного совета движения «Демократическая Россия», членом политсовета избирательного блока «Выбор России». В феврале 1991 года участвовала в подготовке забастовки в Кузбассе, затем приняла участие в знаменитой двухнедельной московской голодовке кузбасских шахтёров.

В 1993 году была заведующей лабораторией Института экономических проблем переходного периода.

В декабре 1993 года избрана депутатом Государственной думы РФ по списку политической партии «Демократический выбор России». Была председателем комитета по охране здоровья.

В марте 1994 года — член инициативной группы по созданию партии Демократический выбор России, председатель Кемеровской региональной организации ДВР. 6 июля 1995 года вышла из фракции ДВР в Госдуме из-за расхождений по вопросу о недоверии правительству, в другие депутатские объединения не входила.

С 1995 года — генеральный директор Центра экономико-социальных исследований, президент Фонда здоровья и социального развития.

Баллотировалась в Госдуму второго созыва по списку движения «Вперёд, Россия!», которое не преодолело пятипроцентный барьер.

В сентябре 1999 года была включена в общефедеральный список избирательного объединения «Наш дом — Россия» (№ 2 в региональной части списка по Москве) для участия в выборах в Государственную Думу РФ третьего созыва. Список не преодолел пятипроцентный барьер. В сентябре 2003 года была включена в федеральный список избирательного блока «Новый курс — Автомобильная Россия» (№ 4) на выборах кандидатов в депутаты Государственной думы РФ 4 созыва. Список не преодолел пятипроцентный барьер.

Автор более 130 научных работ.

Семья 
Отец — офицер, заместитель командира гаубичного полка, погиб в 1944 году. Мать работала библиотекарем, затем пенсионерка, отчим — офицер, подполковник запаса.

Муж — Виктор Суряднов (1941 г.р.), хоккеист, выступавший в 1961 за ЦСКА.

Два сына — Евгений Денисенко, бизнесмен (1963 г.р.) и Анатолий Денисенко, врач-кардиолог (1971 г.р.).

Примечания

Ссылки 
 Страница Денисенко Б. А. на сайте Госдумы РФ
 Денисенко, Бэла Анатольевна

Преподаватели Новокузнецкого института усовершенствования врачей
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Вышедшие из КПСС
Народные депутаты России